John Knill est un nom pouvant désigner:

 (1519-1561/64), homme politique anglais
 (1733-1811), homme politique britannique, maire de St Ives

Voir aussi

Knill, John